Туцзя (северный туцзя: Bifzivsar, //; южный туцзя: Mongrzzirhof, //; ) — язык народа туцзя, проживающего в центральном Китае. Имеет два диалекта, оба тональные. В северном диалекте 21 инициаль, а в южном — 26 (с пятью дополнительными инициалями). Северный имеет 25 финалей, а южный — 30, 12 из которых используется только в заимствованных из китайского языка словах. В 2005 году число носителей было около 70 000, а этнического населения — 8 млн. человек.

Классификация
Туцзя входит в группу тибето-бирманских языков.

Письменность 
Алфавит для языка туцзя был составлен на латинской основе в 1983 году. С 1986 года он начал использоваться в начальных школах Сянси-Туцзя-Мяоского автономного округа.

 Инициали:

 Финали:

Тона обозначаются следующими знаками: высокий тон — х /˥˧/, низкий нисходящий — r /˨˩/, высокий нисходящий — v /˥/, высокий восходящий — f /˧˥/.

Примечания 

Языки Китая
Тибето-бирманские языки